Josef Moravec může označovat:

 Josef Moravec (knihtiskař) (1879–1938) – knihtiskař
 Josef Moravec (1904–1976) – autor publikací z oboru české literatury
 Josef Moravec (politik) (1850–1937) – lékař a politik
 Josef Moravec (ilustrátor) (* 1951) – český ilustrátor žijící v USA
 Josef Moravec (šachista) (1882–1969) – šachista a skladatel sborových písní
 Josef Moravec (pěvec) – současný český operní pěvec, tenorista